SS-GB (dt. etwa: Schutzstaffel Großbritannien) steht für:
 SS-GB (Roman), alternativgeschichtlicher Roman von Len Deighton aus dem Jahr 1978
 SS-GB (Fernsehserie), britische Fernsehserie aus dem Jahr 2017, Adaption des gleichnamigen Romans von Len Deighton

Abkürzung